Deroubaix ist der Familienname folgender Personen:

 Damien Deroubaix (geb. 1972), französischer Maler, Bildhauer und Holzschneider
 Jeanne Deroubaix (geb. 1927), belgische Opernsängerin (Mezzosopran)